Hemberget kan syfta på:

 Hemberget (naturreservat, Jokkmokks kommun) –  ett naturreservat i Jokkmokks kommun 
 Hemberget (naturreservat, Storumans kommun) – ett naturreservat i Storumans kommun
  Hemberget-Rönsjärv – ett naturreservat i Överkalix kommun